Кудря — фамилия славянского происхождения, может быть русская, украинская, белорусская, скорее всего — прозвище далёкого предка, ставшее его фамилией. Древнее слово «кудря» — единственное значение от «кудри», употреблялось в двух значениях: завиток волос, локон; кудрявый человек.

Известные носители 
 Кудря, Алексей Владимирович (род. 1982) — российский певец.
 Кудря, Аркадий Иванович (род. 1940) — писатель.
 Кудря, Владимир Леонидович (род. 1956) — российский флейтист, педагог и режиссёр.
 Кудря, Даниил Евменьевич (1885—после 1961) — украинский советский политический, военный и кооперативный деятель.
 Кудря, Зоя Анатольевна (род. 1953) — сценарист.
 Кудря, Иван Данилович (1912—1942) — советский разведчик, Герой Советского Соююза.
 Кудря, Наталья Ивановна (род. 1959) — советская и украинская актриса.
 Кудря, Николай Данилович (1921—1943) — лётчик 45-го истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Кудря, Сергей Анатольевич (род. 1982) — украинский спортсмен (пулевая стрельба).

См. также 
 Кудряшов
 Кудрин

Примечания